Eitzert ist der Familienname folgender Personen:

 Dirk Eitzert (* 1968), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Rosemarie Eitzert (* 1939), deutsche Schriftstellerin